Томас Эрнест «Сатч» Сандерс (; родился 8 ноября 1938, Нью-Йорк, Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист и тренер. Всю свою профессиональную карьеру он выступал в качестве тяжелого форварда за команду «Бостон Селтикс» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Сандерс выиграл восемь чемпионатов НБА и занимает третье место по количеству чемпионских титулов НБА. Он также является одним из трех игроков НБА с непревзойденным рекордом 8-0 в финальных сериях НБА. После окончания игровой карьеры он работал главным тренером мужской баскетбольной команды  «Гарвард Кримсон» в Гарвардском университете и «Бостон Селтикс». Член Зала славы баскетбола с 2011 года.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда и тяжёлого форварда. Учился в Нью-Йоркском университете, в 1960 году был выбран на драфте НБА под 8-м номером командой «Бостон Селтикс» и всю свою профессиональную карьеру провёл в этом клубе. 13 марта 1962 года он набрал максимальные за карьеру 30 очков и 26 подборов, обыграв «Сиракьюз Нэшнлз» со счетом 142-110.

Всего в НБА провёл 13 сезонов. На протяжении долгого времени Сандерс играл вместе с Биллом Расселлом в одной команде, правда ни разу не выходил на площадку в стартовой пятёрке, в результате чего стал 8-кратным чемпионом НБА в составе «Селтикс». Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1969). В 1960 году становился лауреатом приза Хаггерти. За ним в «Селтикс» закреплён номер 16. Всего за карьеру в НБА сыграл 916 игр, в которых набрал 8766 очков (в среднем 9,6 за игру), сделал 5798 подборов и 1026 передач. Он входил в состав восьми чемпионских команд в 1961-66, 1968 и 1969 годов. В истории НБА только партнеры по команде Билл Рассел и Сэм Джонс завоевали больше чемпионских перстней за свою игровую карьеру (три других партнера по команде, Джон Хавличек, Том Хейнсон и Кей Си Джонс, также завоевали восемь чемпионских перстней).

12 августа 2011 года Сандерс был включён в Зал славы баскетбола в качестве человека, который сделал значительный вклад в развитие баскетбола.

Тренерская карьера 
После завершения карьеры игрока тренировал команды «Гарвард Кримсон» (1973—1977), выступающую в лиге плюща, где стал первым афроамериканцем на посту главного тренера команды в каком-либо виде спорта, и «Бостон Селтикс». Родной клуб он принял в начале января 1978 года из рук бывшего товарища по команде Тома Хейнсона, однако после неудачного старта в следующем сезоне, в середине ноября того же года, отдал бразды правления также бывшему своему партнёру Дейву Коуэнсу, который на тот момент стал играющим тренером команды.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Выпускники Средней школы Сьюард Парк
Баскетболисты США
Игроки «Бостон Селтикс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Бостон Селтикс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола
Родившиеся в Нью-Йорке